Xandra ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Varianten 
Er leitet sich von dem Namen Alexandra ab und stellt eine Kurzform dieses Namens dar. Der Vorname Xander ist seine männliche Entsprechung.

Bekannte Namensträgerinnen 

 Xandra Hag (* 1970), deutsche Sängerin
 Xandra Schutte (* 1963), niederländische Journalistin
 Xandra Velzeboer (* 2001), niederländische Shorttrackerin
 Xandra (1950–2017), niederländische Sängerin, siehe Sandra Reemer

Weblinks 

 Eintrag auf www.behindthename.com

Weiblicher Vorname